Това е списък на министър-председателите на Белгия.

 
Държавно устройство на Белгия